NKH steht für:
 Nemzeti Közlekedési Hatóság, ungarische Verkehrsbehörde
 Neuer Knabenchor Hamburg
 Nordische Kunsthochschule, Bremen 

Abkürzung